Reza Szah Pahlawi (Reza Szah I)
 Cyrus Reza Pahlawi (Reza Szah II)